Пропаст може да се отнася до:
 Пропаст (село) – село в Област Кърджали.
 Пропаст (геология) – особеност на земния релеф.